Айи́-сюр-Нуа́ () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Сомма.  Расположен на территории двух округов: двадцать пять коммун входят в состав округа Амьен, двадцать семь ― в состав округа Мондидье.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны:

Айи-сюр-Нуа, Алливиллер, Гривен, Жюмель, Кири-ле-Сек, Кульмель, Ла-Фалуаз, Лавард-Може-л'Ортуа, Лувреши, Майи-Ренваль, Обвиллер, Рожи, Руврель, Совиллер-Монживаль, Сурдон, Тори, Флер-сюр-Нуа, Фольвиль, Франсюр, Ширмон, Шоссуа-Эпаньи, Эскленвиллер.

В результате реформы 2015 года   состав кантона был изменен. В него вошли упраздненный кантон Конти и отдельные коммуны кантона Бов.

С 1 января 2019 года состав кантона снова изменился: коммуны Лёйи, Нёвиль-ле-Лёйи и Тийуа-ле-Конти образовали новую коммуну О-де-Сель.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Айи-сюр-Нуа (2 835 чел.)
 Алливиллер (145 чел.)
 Бакуэль-сюр-Сель (493 чел.)
 Беллёз (341 чел.)
 Боскель (335 чел.)
 Браси (76 чел.)
 Велен (149 чел.)
 Гийанкур-сюр-Нуа (183 чел.)
 Гратпанш (321 чел.)
 Гривен (409 чел.)
 Доммартен (349 чел.)
 Жюмель (519 чел.)
 Кири-ле-Сек (325 чел.)
 Коттанши (573 чел.)
 Конти (1 773 чел.)
 Контр (147 чел.)
 Кульмель (326 чел.)
 Курсель-су-Туа (69 чел.)
 Ла-Фалуаз (233 чел.)
 Лавард-Може-л'Ортуа (167 чел.)
 Лувреши (200 чел.)
 Майи-Ренваль (299 чел.)
 Монсюр (225 чел.)
 Нам-Мениль (995 чел.)
 Нампти (288 чел.)
 О-де-Сель (1 191 чел.)
 Обвиллер (148 чел.)
 Оремо (926 чел.)
 Плаши-Бюйон (854 чел.)
 Прузель (553 чел.)
 Ремьянкур (171 чел.)
 Рожи (127 чел.)
 Руврель (307 чел.)
 Сантели (212 чел.)
 Сен-Софлиё (985 чел.)
 Совиллер-Монживаль (176 чел.) 
 Сурдон (337 чел.)
 Тези-Глимон (664 чел.)
 Тори (200 чел.)
 Туа (144 чел.)
 Флер-сюр-Нуа (507 чел.)
 Флёри (217 чел.)
 Фольвиль (144 чел.)
 Фосманан (95 чел.)
 Франсюр (131 чел.)
 Фремонтье (156 чел.)
 Фуанкан (206 чел.)
 Ширмон (126 чел.)
 Шосуа-Эпаньи (585 чел.)
 Эскленвиллер (167 чел.)
 Эсерто (261 чел.)
 Эстре-сюр-Нуа (271 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 31,7 % голосов против 30,7 % у Эмманюэля Макрона и 14,7 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 51,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 29,5 %, Эмманюэль Макрон – 22,7 %, Франсуа Фийон – 18,2 %, Жан-Люк Меланшон – 16,0 %; 2 тур: Макрон – 55,1 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози - 27,0 %, Франсуа Олланд - 24,9 %, Марин Ле Пен - 24,2 %; 2 тур: Саркози  - 52,4 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Сомма представляют мэр коммуны Конти Паскаль Боен (Pascal Bohin) и бывший мэр коммуны Руврель, член Совета региона О-де-Франс Брижитт Ломм (Brigitte Lhomme) (оба – Разные правые).

См. также 
 Округа департамента Сомма
 Коммуны департамента Сомма

Ссылки